Lilla Hålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Hålsjön (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (83,1 ha)
Lilla Hålsjön (Råda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun och Partille kommun,  (7,41 ha)
Lilla Hålsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (18,4 ha)

Se även
Hålsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn